Lucas Cranach puede referirse a:

 Lucas Cranach el Viejo (1472–1553), artista alemán.
 Lucas Cranach el Joven (1515–1586), artista alemán.